Kristian Karlsson (* 6. August 1991 in Trollhättan) ist ein schwedischer Tischtennis-Nationalspieler. 2021 wurde er mit Mattias Falck Weltmeister im Doppel.

Werdegang 
Im Alter von 8 Jahren begann Kristian Karlsson, für den Verein seiner Heimatstadt zu spielen, bis er mit 16 Jahren von dort fortzog und sich 2011 schließlich Halmstad BTK anschloss. 2012 gewann er im Doppel mit Mattias Karlsson die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. Im Jahr darauf folgten der Vorstoß in die Top 100 der Welt sowie der Wechsel zum französischen Topclub AS Pontoise-Cergy TT, mit dem er 2014 Vizemeister und Champions-League-Sieger und 2015 Meister wurde. 2014 zog er mit der Nationalmannschaft außerdem ins Halbfinale der Europameisterschaft ein und erreichte im Dezember Weltranglistenplatz 39, wodurch er erstmals bestplatzierter schwedischer Spieler wurde. Bei den Polish Open 2015 gewann er im Doppel mit Mattias Karlsson seine erste Goldmedaille auf der World Tour.

2016 kam er beim Europe Top-16 auf Platz 4 und holte mit Pontoise-Cergy das Double aus französischer Meisterschaft und Champions League-Sieg. Zur folgenden Saison 2016/17 wechselte er zum deutschen Bundesligisten und Rekordmeister Borussia Düsseldorf. Mit der Nationalmannschaft erreichte er sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale, im Einzel kam er bei Olympia in die Runde der letzten 32. Im Oktober nahm er zum zweiten Mal am World Cup teil und wurde (als bester europäischer Spieler) Vierter, bei der EM gewann er im Doppel Bronze und kam im Einzel ins Achtelfinale, wo er dem amtierenden Vizemeister und ehemaligen Teamkollegen aus Pontoise Marcos Freitas unterlag. Dadurch erreichte er in der Weltrangliste mit Platz 22 eine neue persönliche Bestmarke. Bei der Weltmeisterschaft 2017 schied er überraschend bereits in der ersten Runde gegen Liao Cheng-Ting aus, mit der Mannschaft holte er aber 2018 mit Bronze die erste WM-Medaille für Schweden seit 2001. 2019 kam er im Doppel mit Mattias Falck ins WM-Viertelfinale und gewann mit der Mannschaft EM-Bronze sowie Silber bei den Europaspielen.

2021 wurde er zusammen mit Mattias Falck Weltmeister im Doppel. 2022 traf das Duo zum dritten Mal nach 2012 und 2018 in einem EM-Finale auf Robert Gardos/Daniel Habesohn und holte durch einen 3:1-Erfolg zum ersten Mal den EM-Titel. Im Einzel gewann Karlsson Bronze, nachdem er sich im Halbfinale an der Hand verletzt hatte und aufgeben musste. Im selben Jahr wechselte er zum französischen Klub Hennebont.

Erfolge 
Einzel
 World Cup: 4. Platz 2016
 Europameisterschaften: Bronze 2018 und 2022

Doppel
 Weltmeisterschaften: Gold 2021
 Europameisterschaften: Gold 2022, Silber 2012 und 2018, Bronze 2015 und 2016 (jeweils mit Mattias Karlsson/Falck)

Mannschaft
 Weltmeisterschaften: Bronze 2018
 Europameisterschaften: Bronze 2014, 2019
 Europaspiele: Silber 2019
 Champions-League: Gold 2018, 2021, 2022
 Deutsche Meisterschaft: 2017, 2018, 2021, 2022
 Deutscher Pokalsieger: 2017, 2018, 2021

Sonstiges 
Er ist nicht verwandt mit seinem Doppelpartner Mattias Karlsson. Seine Schwester Frida heiratete 2021 den deutschen Tischtennisspieler Patrick Franziska.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 
 Kristian Karlssons Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Schweden)
Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
Europameister (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Schweden)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Schweden)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Schwede
Geboren 1991
Mann